Хьйёрвар Стейн Гретарссон (, род. 29 мая 1993 года, Рейкьявик) — исландский шахматист, гроссмейстер (2013).

В составе сборной Исландии участник 3 Олимпиад (2010—2014) и 3 командных чемпионатов Европы (2011—2015).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Исландии